Optimus ():
 Optimus - производитель систем видеонаблюдения.
Optimus — одно из именований римского императора Траяна.
 «Оптимус» — серия компьютерных клавиатур с кнопками-дисплеями.
 Optimus Maximus Soter (Оптим Максим Сотер) — одно из именований древнеримского бога Юпитера.
 Optimus Prime — персонаж вселенной Трансформеров.
 LG Optimus — серия сотовых телефонов компании LG.

Optimus gang — популярный скетч канал на YouTube.